hurt – pojęcie handlowe

 Grupy muzyczne
 Hurt – polska rockowa grupa muzyczna
 Hurt – amerykańska metalowa grupa muzyczna

 Utwory muzyczne
 „Hurt” – utwór zespołu Nine Inch Nails znany również z coveru Johnny’ego Casha
 „Hurt” – piosenka Christiny Aguilery z płyty Back to Basics
 „Hurt” – piosenka z repertuaru Roya Hamiltona, napisana w 1954 roku przez Jamiego Crane’a i Ala Jacobsa

 Albumy muzyczne
 Hurt – album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Hurt
 Hurt – album studyjny polskiej grupy muzycznej Hurt
 Hurt – album koncertowy Elvisa Presleya
 Hurt: The EP – minialbum Leony Lewis

 Osoby o nazwisku Hurt
 Mississippi John Hurt – amerykański muzyk bluesowy
 John Hurt – brytyjski aktor (m.in. 1984)
 Jakob Hurt – estoński folklorysta i teolog
 William Hurt – amerykański aktor
 Robert L. Hurt – amerykański astronom

 Miejscowości
 Hurt – miejscowość w stanie Wirginia

Zobacz też